Розенталь (), многозначный термин. В переводе с немецкого означает «долина роз» (от rose «роза» + tal «долина»).

Топоним 
Розенталь — название ландшафтов в Европе:
 Розенталь (Каринтия) — долина реки Драва в австрийской федеральной земле Каринтия.
 Розенталь (Лейпциг) — ландшафтный парк в немецком городе Лейпциг.

Розенталь — название населённых пунктов:

Австрия 
 Санкт-Маргаретен-им-Розенталь — посёлок в федеральной земле Каринтия.
 Санкт-Штефан (Розенталь) — ярмарочный посёлок в федеральной земле Штирия.
 Санкт-Якоб-им-Розенталь — посёлок в федеральной земле Каринтия.
 Файстриц-им-Розенталь — посёлок в федеральной земле Каринтия.

Германия 
 Ральбиц-Розенталь — коммуна в федеральной земле Саксония.
 Розенталь — деревня в коммуне Ральбиц-Розенталь, федеральная земля Саксония.
 Розенталь — город в федеральной земле Гессен.
 Розенталь-Билаталь — посёлок в федеральной земле Саксония.
 Розенталь — район Берлина в составе округа Панков.

Россия 
 Розенталь — село в Константиновском районе Амурской области, ликвидировано в 1941 г.
 Розенталь — село в Городовиковском районе Калмыкии.
 Розенталь — деревня в Калачинском районе Омской области.
 Розенталь — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Розенталь — деревня в Татарском районе Новосибирской области.
 Розенталь — прежнее название села Ароматное Белогорского района Крыма.
 Розенталь — прежнее название села Ясная Поляна в Баганском районе Новосибирской области.
 Розенталь — прежнее название посёлка Роза-Долина в Азовском немецком национальном районе Омской области.
 Розенталь — прежнее название села Розовка Краснокутского района Саратовской области.

Украина 
 Розенталь — до 1945 г. название села Новое Поле Михайловского района Запорожской области.
 Розенталь — прежнее название села Розалевка Разделянского района Одесской области.
 Розенталь — до 1946 г. название села Благодатовка в Великоалександровском районе Херсонской области.

Фамилия 
Розенталь — фамилия преимущественно еврейского, реже немецкого происхождения. Образована от названия одного из одноимённых населённых пунктов (см. выше). Кроме того, на рубеже XVIII—XIX веков, в период массового присвоения фамилий евреям Российской империи, Австрийской империи и Пруссии, некоторые евреи могли взять фамилию Розенталь просто ввиду её благозвучности.

Персоналии 
 Розенталь, Абрахам (1922—2006) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 
 Розенталь, Борис (1881—1938) — актёр еврейского театра на идише и кино, поэт-песенник.
 Розенталь, Генрих (1834—1892) — немецкий врач.
 Розенталь, Герман (1843—1917) — американский поэт, публицист и энциклопедист.
 
 Розенталь, Джейн (род. 1956) — американский продюсер, работающая в различных жанрах кинематографа.
 Розенталь, Джо (1911—2006) — американский фотограф.
 Розенталь, Джозеф (род. 1921) — канадский скульптор, книжный график.
 Розенталь, Дитмар Эльяшевич (1900—1994) — советский и российский лингвист, автор трудов по орфографии русского языка.
 Розенталь, Дмитрий Александрович (1926—2008) — российский учёный-нефтехимик, доктор технических наук, профессор, почётный нефтяник СССР.
 Розенталь, Ефим Борисович (более известен под фамилией Генкин; 1896—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Розенталь, Жоэль Артур — ювелир.
 Розенталь, Залмен (1889—1959) — бессарабский еврейский писатель, поэт и фольклорист, педагог, редактор, журналист, племянник Л.-Д. Розенталя.
 Розенталь, Изидор (1836—1915) — немецкий физиолог.
 Розенталь, Иосиф Леонидович (1919—2004) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Розенталь-Никифорова, Ирина Дмитриевна (1931—2006) — литературовед-африканист, доктор филологических наук.
 Розенталь, Исаак Соломонович (1929—2018) — российский историк.
 Розенталь, Константин Даниэль (1820—1851) — румынско-венгерский художник и скульптор. Один из основоположников румынской светской живописи.
 Розенталь, Лазарь Владимирович (1894—1990) — советский искусствовед, экскурсовод и исследователь экскурсионного дела, педагог, любитель поэзии, литератор и мемуарист.
 Розенталь, Лев Александрович (1896—1937) — советский разведчик, дивизионный комиссар.
 Розенталь, Лейзер-Дувид (1856—1932) — еврейский писатель, переводчик и педагог, журналист.
 Розенталь, Леон Моисеевич (Иехуда Лейб; 1817—1887) — российский финансист и филантроп, еврейский общественный деятель и поборник еврейского просвещения.
 Розенталь, Марвин — пастор, создатель тематического парка Holy Land Experience.
 
 Розенталь, Мики (‏род. 1955) — израильский политик и депутат Кнессета.
 Розенталь, Мириам (более известна как Мириам Таль; 1910—1981) — израильский художественный критик, историк искусства, переводчик.
 Розенталь, Михаил Яковлевич (1934—2020) — советский следователь.
 Розенталь, Мориц (1862—1946) — польский пианист.
 Розенталь, Николай Николаевич (1892—1960) — историк-медиевист.
 Розенталь, Николай (хоккеист) (1991) — датский хоккеист.
 Розенталь, Норман (род. 1950) — американский психиатр и литератор.
 Розенталь, Норман (род. 1944) — британский искусствовед.
 Розенталь, Олег Моисеевич (род. 1940) — секретарь экспертного совета по техническому регулированию при Администрации Президента России.
 Розенталь, Рафаил Леонович (род. 1937) — советский и латвийский хирург-трансплантолог, учёный-медик.
 Розенталь, Роза Абрамовна (1889—1960) — советский переводчик.
 Розенталь, Ронни (род. 1963) — израильский футболист, известный по выступлениям за «Брюгге», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
 Розенталь, Самуэль (1837—1902) — французский шахматист, шахматный теоретик и преподаватель шахмат.
 Розенталь, Соломон Конрадович (1890—1955) — российский медик, доктор медицинских наук, профессор, мастер спорта по шахматам.
 Розенталь, Татьяна Конрадовна (1884—1921) — российский психоаналитик, доктор медицины.
 Розенталь, Тоби Эдвард (1838/48—1917) — американский жанровый художник, медиевалист.
 
 Розенталь, Тревор (род. 1990) — американский бейсболист.
 Розенталь, Ури (род. 1945) — министр иностранных дел Нидерландов (2010—2012).
 Розенталь, Филипп (1855—1937) — основатель фарфоровой мануфактуры Rosenthal (Бавария).
 Розенталь, Франц (1914—2003) — востоковед, специалист по семитским языкам, арабской литературе и исламу.
 Розенталь, Фридрих Кристиан (1779—1829) — немецкий анатом.
 Розенталь, Фритц (более известен как Шалом Бен-Хорин; 1913—1999) — писатель, журналист, теолог, внёсший вклад в создание диалога и развитие иудейско-христианских отношений.
 Розенталь, Чарльз (1875—1954) — австралийский генерал.
 Розенталь, Эд (род. 1942) — американский эксперт по выращиванию конопли.
 Розенталь, Юлий Цезарь Августов (1872—1903) — болгарский поэт, революционер.
 Розенталь, Якоб Карл (1881—1954) — американский шахматист.
 Розенталь, Яков Данилович (прозвище Борода; 1893—1966) — директор ресторанов Дома Герцена.
 Розенталь, Янис (1866—1916) — латвийский художник.
 Розенталь-Бонин, Гуго (1840—1897) — немецкий романист.

Компании 
 Rosenthal (компания) — немецкий производитель фарфора, расположенный в Зельбе (Бавария, Германия).

См. также 
 
 Розендаль
 Роуздейл (в переводе с английского языка — «Долина роз»)

Примечания